Thesea är ett släkte av koralldjur. Thesea ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Thesea